Skrzypczak ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Skrzypczak (* 1967), polnischer Fußballspieler
 Henryk Skrzypczak (1926–2017), deutscher Historiker und Schriftsteller
 Hubert Skrzypczak  (* 1943), polnischer Boxer